Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Niżankowski – katolicki duchowny, organista i kompozytor
 Czesław Niżankowski – polski lekarz i weterynarz, profesor, nauczyciel akademicki
 Rafał Niżankowski – polski lekarz, profesor, nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy